Ивайло Йотов може да се отнася за:
 Ивайло Йотов-Кемпеса (р. 1970) – български футболист
 Ивайло Йотов – почетен консул на Уганда